Баньяско:

 Баньяско — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Баньяско, Анджело — итальянский кардинал.